Senckenberg ist der Familienname von:

 Johann Hartmann Senckenberg (1655–1730), Frankfurter Stadtphysicus und Vater von
 Heinrich Christian von Senckenberg (1704–1768), Jurist
 Renatus Karl von Senckenberg (1751–1800), Jurist, Stifter
 Johann Christian Senckenberg (1707–1772), Frankfurter Stadtphysicus, Naturforscher und Stifter
 Johann Erasmus von Senckenberg (1717–1795), Frankfurter Jurist und Senator

Senckenberg bezeichnet ferner:

 Dr. Senckenbergische Stiftung, 1763 von Johann Christian Senckenberg in Frankfurt am Main errichtet
 Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, 1817 von Frankfurter Bürgern mit Unterstützung der Dr. Senckenbergischen Stiftung gegründet 
 Forschungsinstitut Senckenberg, eine Einrichtung der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
 Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt am Main, eine Einrichtung der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung
 Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Zentralbibliothek der Universität Frankfurt am Main
 Senckenberg Museum für Naturkunde (Görlitz), seit Anfang 2009 in den Forschungsverbund Senckenberg aufgenommen
 Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden, seit Anfang 2009 in den Forschungsverbund Senckenberg aufgenommen
 Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut in Müncheberg, seit Anfang 2009 in den Forschungsverbund Senckenberg aufgenommen
 Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment (HEP) an der Universität Tübingen, seit Oktober 2009 in den Forschungsverbund Senckenberg aufgenommen
 Senckenberg (Schiff), deutscher Forschungskutter der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung 
 (207687) Senckenberg, einen am 12. September 2007 entdeckten Asteroiden des inneren Hauptgürtels
 Senckenberg-Buch